Aceasta este o listă de filme Bollywood de groază în limba hindi.

Comedii de groază

Note

Bollywood